Ilia Aliaksandravitch Chynkevitch - en biélorusse :  - ou Ilia Aleksandrovitch Chinkevitch - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || HK Vitebsk 2 || Biélorussie D2 || 45 || 3 || 6 || 9 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Keramin Minsk 2 || Biélorussie D2 || 57 || 12 || 13 || 25 || 109 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Chinnik Babrouïsk || Ekstraliga || 29 || 0 || 2 || 2 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 10 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk 2 || Biélorussie D2 || 10 || 3 || 6 || 9 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HK Dinamo Minsk || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 46 || 1 || 8 || 9 || 30 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 36 || 1 || 2 || 3 || 28 || 6 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2011-2012 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 45 || 0 || 10 || 10 || 34 || 14 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2012-2013 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 50 || 5 || 11 || 16 || 68 || 10 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Minsk || KHL || 47 || 0 || 3 || 3 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 56 || 2 || 7 || 9 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Minsk || KHL || 39 || 1 || 3 || 4 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 54 || 5 || 4 || 9 || 72 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 48 ||1 || 6 ||	7 || 15 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 37 || 1|| 2 || 3 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL || 39 || 1|| 2 || 3 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Minsk || KHL || 40 || 1|| 3 || 4 || 31 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || 36|| 3|| 3|| 6|| 24|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2022-2023 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

En équipe nationale 

| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 3 || 3 || 2|| +6 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || -3 ||align="left"|  de l'élite
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 ||align="left"|  de l'élite
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 27 || -2 ||align="left"|  de l'élite
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || +1 ||align="left"|  de l'élite
|-
| 2021 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -4||align="left"|  de l'élite

Références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Minsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HK Vitiaz